Скурдино — название нескольких населённых пунктов:
 Скурдино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Скурдино — деревня в Опочецком районе Псковской области.